Termenul Mulan poate se referi la:

 Hua Mulan — o războinică chineză
 Mulan — un film Disney bazat pe legenda despre Hua Mulan
 Fa Mulan — o protagonistă a acestui film